

Persone 
 Aleksandr Majorov (1942-2017) - regista georgiano
 Aleksandr Majorov (1957) - sciatore russo

Pagine correlate 
 Alexander Majorov (1991) – pattinatore russo naturalizzato svedese